

Geografia
Asomatos – villaggio nel Distretto di Girne di Cipro del Nord
Asomatos – villaggio nel Distretto di Limassol di Cipro